Het WTA-tennistoernooi van Lugano (officieel Ladies Open Lugano) van 2018 vond plaats van 9 tot en met 15 april 2018 in de Zwitserse plaats Lugano. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de tennisclub Lido Lugano. Als gevolg van overvloedige regenval werd de eerste ronde pas op woensdag 11 april gespeeld.

Beide enkelspelfinalistes, Elise Mertens en Aryna Sabalenka, stonden ook in de dubbelspelfinale tegenover elkaar. De Belgische zegevierde op beide fronten.

Enkelspel 
De ongeplaatste Tsjechische Markéta Vondroušová was de titelverdedigster – zij verloor in de tweede ronde van de latere winnares.

De als eerste geplaatste Française Kristina Mladenovic moest tijdens haar openingspartij tegen de Duitse kwalificante Tamara Korpatsch de strijd opgeven, wegens een rugblessure.

Doordat het speelschema eerder in de week door regen was uitgelopen, werden op zaterdag 14 april zowel de vier kwartfinales als de twee halve finales gespeeld.

Het tweede reekshoofd, Elise Mertens uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka in twee sets. Mertens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Biel/Bienne-Lugano op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck was als negende geplaatst – zij bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Kirsten Flipkens bereikte de kwartfinale, waarin zij het moest afleggen tegen Wit-Russin Vera Lapko.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Hsieh Su-wei en Monica Niculescu besloten om aan deze editie niet deel te nemen. De eerste nam echter wel deel aan het enkelspel.

Het als eerste geplaatste Belgisch duo Kirsten Flipkens en Elise Mertens won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Wit-Russisch koppel Vera Lapko en Aryna Sabalenka in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Flipkens had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mertens vier.

De derde Belgische speelster, Alison Van Uytvanck, speelde samen met Mandy Minella uit Luxemburg – zij strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Eva Wacanno en Nicola Geuer (Duitsland) versloegen het sterke Tsjechisch koppel Markéta Vondroušová en Renata Voráčová, en bereikten daarmee de tweede ronde. De andere Nederlandse, Arantxa Rus, kon met de Georgische Oksana Kalasjnikova aan haar zijde geen winst boeken – zij verloren hun openings­partij van het Zwitsers duo Viktorija Golubic en Jil Teichmann.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Lugano 2018
Lugano